Os cães ferais, assilvestrados ou mesmo selvagens é o termo designado a versão selvagem do Cão doméstico (Canis lupus familiares).

Devido a longa convivência com o ser humano e alta distribuição, esses animais podem existir em quase  qualquer lugar que haja seres humanos.

História 
Estes animais descendem de cães abandonados em florestas ou zonas rurais, que pra sobreviverem tiveram que usar o máximo do instinto do seu ancestral.

Eles existem por todo o mundo, e talvez sejam a espécie feral mais mortífera atualmente.

São de comportamentos e tamanhos variados se ajustando a diversos tipos de alimentação sendo ornívoros oportunistas.

Impactos ambientais 
Os cães são predadores sociais, ou seja, caçam em grandes matilhas.

Os cães caçam quase qualquer tipo de animal  e dado o instinto predatório, podem ser bastante destrutivos no ecossistema. São uma grande ameaça indireta para predadores de alto escalão tais como lobos, tigres, onças e raposas. 

Os cães podem cruzar com chacais, coiotes e até com lobos-cinzas devido sua evolução próxima, esses cruzamentos tiram a pureza das espécies e ameaçam diversas subespécies de alguns dos citados acima, além de que os híbridos dado teu instinto podem ser igualmente destrutivos. 

Também historicamente é dito que cães ajudaram a extinguir o Dodô e possivelmente alguns desses cães eram ferais. 

O impacto de cães em ambientes selvagens podem gerar novas espécies, como no caso do dingo (Canis dingo), o dingo é a adaptação de cães ferais em ambientes selvagens, que por sinal se adaptaram ao continente no qual foram abandonados.

Caso semelhante é o surgimento do cão-cantor que é debatida ser uma subespécie do dingo ou mesmo uma nova espécie, estes canídeos também se adaptaram na Nova Guiné se tornando os predadores de maior relevância no ambiente, pelo menos no ecossistema terrestre.

Nota-se que os cães ferais são predadores de alta periculosidade, não sendo raros ataques a humanos. Especialmente em zonas rurais ou subúrbios isolados.

Comportamento com pessoas 
Os ferais podem demonstrar altos níveis de agressividade com seres humanos, podendo considerar tais seres uma ameaça. 

Os cães ferais diferentes sua versão domesticada se comportam como Lobos é como tais não confiam em seres humanos.

Estes cães quase sempre mantém uma postura firme e dominante ou agressiva quando na presença do ser humano e normalmente são bem ariscos em relação aos homens.

Estes cães podem considerar crianças ou pessoas de pequena estatura uma presa em potencial logo os ataques são comuns em diversos locais.

Alimentação 
Estes canídeos se alimentam de frutas e plantas como parte de sua dieta onívora mas come carneiros, gatos (domésticos e selvagens) e roedores.

Em alguns locais do mundo podem se alimentar de búfalos, javalis e burros selvagens, mas na Austrália estes animais foram registrados caçando cangurus mas efetivamente do que os Dingos (Canis lupus dingo) e podendo competir diretamente com os mesmos.

Na Rússia eles atacam pessoas e animais domésticos, podendo caçar cervos em grandes grupos e competir com os Lobos locais.

Ver também 

 Lobo-cinza (Canis lupus)
 Grandes caninos
 Cão-doméstico (Canis lupus familiares)
 Dingo (Canis lupus dingo)

Referências 

 Gompper, Matthew E. (2013). "A interface cão-homem-vida selvagem: avaliando o escopo do problema". Em Gompper, Matthew E. (ed.). Conservação de Cães e Vida Selvagem Livre . Imprensa da Universidade de Oxford. pp. 9–54. ISBN 978-0191810183.
 Lescureux, Nicolas; Linnell, John DC (2014). "Irmãos em guerra: as complexas interações entre lobos (Canis lupus) e cães (Canis familiaris) em um contexto de conservação". Conservação Biológica . 171 : 232-245. doi : 10.1016 / j.biocon.2014.01.032 .

Cães